Vilhelm VI kan syfta på bland andra:
Vilhelm VI av Oranien, arvståthållaren i Nederländerna 1814
Vilhelm VI av Holland
Vilhelm VI av Hessen-Kassel

Regentnamn